Миллерова — деревня в Нижнеудинском районе Иркутской области. В административном плане относится к Катарбейскому муниципальному образованию

География 
Деревня находится в 84 км от Тулуна на берегу реки Милырь.

Население

Примечания 

Населённые пункты Нижнеудинского района